Тога (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Михарес. Занимает площадь 13,5 км². Население — 113 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Web no oficial de Toga
 Castillo de Toga

Муниципалитеты Кастельона